Impedenza, grandezza complessa
Impedenza d'onda
Impedenza acustica
Impedenza meccanica
Impedenza caratteristica
Impedenza caratteristica del vuoto

Altri progetti